Куп европских шампиона у рагбију 2013/14. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2013/14. (службени назив: -{2013–14 Heineken Cup}-) је било 19. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група, а на крају је Тулон освојио титулу тако што је победио Сарасенсе. 

Било је ово уједно и последње издање Хајникен купа, пре него што је "Хајникен" престао да буде генерални спонзор купа шампиона у рагбију и пре него што је дошло до реорганизације европских клупских рагби такмичења. Од сезоне 2014-2015 "Хајникен куп" је заменио "Куп европских шампиона у рагбију" као његов правни и фактички наследник.

Учесници 
 Зебре (рагби јунион) 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Рагби клуб Тулон 
 Клермон (рагби јунион) 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Расинг 92 
 Перпињан 
 Глостер (рагби јунион) 
 Ексетер Чифс 
 Харлеквинс 
 Лестер тајгерси 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Сараценс 
 Конот рагби 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

Жреб је одржан у Републици Ирској 5. јуна 2013. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Трећа, четврта и пета најбоље другопласирана екипа обезбедиле су место у нокаут фази европског челинџ рагби купа 2013-2014. Групна фаза се играла од 11. октобра 2013., до 19. јануара 2014. 

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Алстер, Клермон, Тулон, Манстер, Тулуз и Ленстер као првопласирани клубови и Лестер и Сарасенс као другопласирани.

Харлеквинси, Глостер и Нортхемптон су наставили такмичење у челинџ купу.

Група 1 

Кастр - Нортхемптон 19-13

Оспрејс - Ленстер 9-19

Ленстер - Кастр 19-7

Нортхемптон - Оспрејс 27-16

Кастр - Оспрејс 15-9

Нортхемптон - Ленстер 7-40

Оспрејс - Кастр 21-12

Ленстер - Нортхемптон 9-18

Оспрејс - Нортхемптон 17-29

Кастр - Ленстер 22-29

Ленстер - Оспрејс 36-3

Нортхемптон - Кастр 13-3

Група 2 
 
Ексетер - Кардиф 44-29

Тулон - Глазгов 51-28

Кардиф - Тулон 19-15

Глазгов - Ексетер 20-16

Кардиф - Глазгов 29-20

Ексетер - Тулон 9-14

Глазгов - Кардиф 7-9

Тулон - Ексетер 32-20

Ексетер - Глазгов 10-15

Тулон - Кардиф 43-20

Кардиф - Ексетер 13-19

Глазгов - Тулон 8-15

Група 3 

Конот - Сараценс 17-23

Тулуз - Зебре 38-5

Сараценс - Тулуз 16-17

Зебре - Конот 6-33

Зебре - Сараценс 10-39

Тулуз - Конот 14-16

Сараценс - Зебре 64-3

Конот - Тулуз 9-37

Конот - Зебре 20-3

Тулуз - Сараценс 21-11

Сараценс - Конот 64-6

Зебре - Тулуз 6-16

Група 4 

Харлеквинс - Скарлетс 26-33

Расинг 92 - Клермон 13-9

Скарлетс - Расинг 92 26-26

Клермон - Харлеквинс 23-16

Клермон - Скарлетс 32-11
 
Расинг 92 - Харлеквинс 8-32

Скарлетс - Клермон 13-31

Харлеквинс - Расинг 92 17-3

Расинг 92 - Скарлетс 13-19

Харлеквинс - Клермон 13-16

Скарлетс - Харлеквинс 20-22

Клермон - Расинг 92 28-3

Група 5 

Алстер - Лестер 22-16

Бенетон - Монпеље 10-27

Лестер - Бенетон 34-3

Монпеље - Алстер 8-25

Алстер - Бенетон 48-0

Лестер - Монпеље 41-32

Бенетон - Алстер 3-35

Монпеље - Лестер 14-15

Алстер - Монпеље 27-16

Бенетон - Лестер 19-34

Лестер - Алстер 19-22

Монпеље - Бенетон 24-6

Група 6 

Единбург - Манстер 29-23

Глостер - Перпињан 27-22

Манстер - Глостер 26-10

Перпињан - Единбург 31-14

Манстер - Глостер 36-8

Единбург - Глостер 12-23

Перпињан - Манстер 17-18

Глостер - Единбург 10-16

Единбург - Перпињан 27-16

Глостер - Манстер 7-20

Манстер - Единбург 38-6

Перпињан - Глостер 18-36

Челинџ Куп 2013—2014 

Нортхемптон, Харлеквинси и Глостер су такмичење наставили у нокаут фази купа европских изазивача у рагбију.

Завршница такмичења 

Тулон је на путу до финала победио ирске гиганте Ленстер и Манстер, а Сарацени су надиграли Алстер и Клермон. Финале је одиграно у Велсу, а Тулон је славио након победе над Сараценима 23-6.

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Џони Вилкинсон 100, Рагби клуб Тулон 

Највише есеја

 Крис Ештон 11, Сараценс

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2013.
Рагби у 2014.